Biografies:
 Alexandr Schwartz (Sant Petersburg, 1874 - ?), compositor rus
 Federico Schwartz y Luna (Madrid, 1851 – Barcelona, 1929), advocat i polític 
 George Foss Schwartz
 Hermann Schwarz (1843-1921), matemàtic alemany
 Juan Schwartz Díaz-Flores, diplomàtic espanyol que com a Cònsol d'Espanya a Viena (Àustria) va contribuir a la salvació de jueus perseguits
 Laurent Schwartz (París, 1915 – 2002), matemàtic francès conegut pels seus treballs sobre la teoria de distribucions
 Melvin Schwartz (Nova York, 1932 - Twin Falls, 2006), físic i professor universitari nord-americà guardonat amb el Premi Nobel de Física l'any 1988
 Raymond Schwartz (Metz, 1894 – 1973), banquer i escriptor en esperanto 
 Richard H. Schwartz (1934), professor emèrit de matemàtiques al College of Staten Island
 Simon Schwartz i Riera (Palafrugell, 1940), metge especialitzat en bioquímica clínica 
 Simone Schwartz-Bart (Saintes, Charente Marítim, 1938), escriptora de Guadalupe
 Tivadar Schwartz (1894-1968), metge, advocat i esperantista hongarès d'origen jueu 
 Miscel·lània:
 Escala de valors de Schwartz
 Espai de Schwartz, espai funcional de funcions de decreixement ràpid
 Teorema de Schwarz, igualtat de les derivades creuades d'una funció f